Üreg, egy nagyobb testben kialakult vagy kialakított kisebb természetes vagy mesterséges tér
Üreg, település Szlovákiában